Kinzigaue steht für folgende Naturschutzgebiete im Main-Kinzig-Kreis, Hessen:

 Kinzigaue bei Gelnhausen in der Stadt Gelnhausen
 Kinzigaue von Langenselbold in der Stadt Langenselbold